Пара́нтропы (Paranthropus, от  — приставка со значением рядоположности, смежности и  — человек), также известные как массивные австралопитеки — род ископаемых высших приматов. Близки к австралопитекам, обнаружены в Южной и Восточной Африке: Кооби-Фора, Олдувай, Локалеи и во многих других местах раскопок.

Останки парантропов могут быть датированы периодом от 2,9 до 1 млн лет. Первый череп парантропа был обнаружен 17 июля 1959 года британским археологом Мэри Лики в слоях олдувайской культуры (Танзания) и назван ею «зинджантропом».

Два самых древних массивных коренных зуба парантропа и каменные орудия типа ранний олдувай из местонахождения Ньяянга (Nyayanga), расположенного на полуострове Хома озера Виктория на западе Кении, датируются возрастом 2,9 млн лет (от 3,032 до 2,581 млн л. н.). Кроме того там на фрагменте ребра одного бегемота был обнаружен глубокий порез, а на голени другого выявлена серия из четырёх коротких параллельных порезов.

Вид Paranthropus aethiopicus (парантроп эфиопский), известный из Кении и Эфиопии (Локалеи и Омо), датируется возрастом около 2,7—2,5 млн лет назад. Самый крупный вид — Paranthropus boisei (парантроп Бойса) — известен по стоянкам в Восточной Африке (Олдувай и Кооби-Фора), датируемым от 2,5 до 1 млн лет назад. В Южной Африке (Сварткранс, Кромдраай, Дримолен Кэйв) обнаружены останки известные как Paranthropus robustus (парантропы массивные).

Согласно современным представлениям об эволюции, род парантропы является наряду с родом люди потомком рода австралопитеки, будучи, таким образом, по отношению к предкам современных людей вымершей сестринской группой, хотя окончательно решённым вопрос о соотношении этих групп между собой и другими возможными вымершими родами приматов пока (на 2010 год) не считается.

По прежним представлениям, напоминающие горильи крупные зубы и массивные челюсти парантропов, а также хорошо развитый сагиттальный гребень, служивший для крепления мощных жевательных мышц, свидетельствуют о питании грубой растительной пищей. Однако проведённые исследования заставили пересмотреть этот взгляд. Судя по соотношению содержания изотопов углерода в зубной эмали представителей парантропа Бойса, основную часть их растительной пищи составляли травянистые растения.

Анализ изотопов углерода, проведённый в 1994 году, показал, что Paranthropus robustus из Южной Африки потреблял в основном продукты C3 (например, плоды и листья деревьев), но также около 25% ресурсов C4/CAM (например, тропические травы и осоки). Этот результат в значительной степени согласовывался с морфологическими данными и данными микроизноса зубов, предполагающими, что диета P. robustus включала твердые предметы, такие как орехи и семена. Однако спустя десятилетия было показано, что P. boisei из Восточной Африки ел почти 80% растений C4/CAM, как современный травоядный примат из семейства мартышковых Theropithecus (гелада). Кроме того, соотношение содержания стронция и кальция свидетельствует в пользу того, что парантропы были не строго растительноядными, а всеядными и, возможно, потребляли в пищу больше мяса, чем древнейшие представители людей.

Парантропы сохранили двуногую походку. Нет никаких доказательств изготовления парантропами орудий, хотя и не доказано также, что они не были способны их изготавливать. В слоях, где находили парантропов, также находили и каменные орудия, и костяные обломки. К тому же, кисть массивных австралопитеков была приспособлена для изготовления и применения орудий.

Жили парантропы в полузасушливых саваннах, с лесами по берегам рек и озёр.

Выяснив количество стабильных изотопов кальция в эмали зубов у 18 парантропов (Paranthropus robustus), у 12 Australopithecus africanus и у 7 ранних Homo, представляющих в общей сложности 84 образца эмали (A. africanus, n = 28; P. robustus, n = 37; ранние Homo, n = 18), учёные пришли к выводу, что период грудного вскармливания у парантропов и африканских австралопитеков длился всего несколько месяцев, тогда как период грудного вскармливания у ранних Homo длился три-четыре года.

Примечания 

 
Млекопитающие плейстоцена